IFBA puede hacer referencia a:

Asociación Internacional de Mujeres Boxeadoras, una de las organizaciones reguladoras del boxeo femenino, por sus siglas en inglés (International Female Boxers Association).
Instituto Federal Baiano, institución educativa brasileña en la ciudad de Salvador de Bahía.
International Federation of Broomball Associations, organización reguladora del broomball.